Silbersegen ist Name oder Beiname von
 Schacht Silbersegen:  Silbersegener Schacht im Oberharz
 Grube Silbersegen bei Espa im Taunus
 Grube Silbersegen (Ottfingen), Sauerland
Grube Reicher Silbersegen, Dorfhain, Erzgebirge